Hechelbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Hechelbach (Steinaer Bach), linker Zufluss des Steinaer Bachs (zur Zschopau) bei Saalbach, Stadt Hartha, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Hechelbach (Wieseth), linker Zufluss der Wieseth bei Oberschönbronn, Markt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hechelbach (Zenn), linker Zufluss der Zenn bei Unteraltenbern, Markt Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Orte:
 Hechelbach (Obernzenn), Dorf von Markt Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Hechelgraben
 Hegelbach